The Choir  – gruppo musicale alternative rock statunitense
 The Choir  –  gruppo musicale garage rock statunitense
 I ragazzi del coro (The Choir) – serie televisiva britannica